Per sempre може значити:

Музика 
«Per sempre» — студійний альбом Адріано Челентано 2002 року.
«Per sempre» — пісня Адріано Челентано 2002 року.
«Per sempre» — пісня Ніни Дзіллі.